Швандорф:

 Швандорф — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Швандорф — район в Германии. Центр района — город Швандорф. Район входит в землю Бавария.